Dans le domaine musical, garage peut désigner :

 UK garage
 Speed garage
 2-step garage
 Future garage
 US garage
 Garage rock

Homonymie